Dupree ist der Familienname folgender Personen:

 Anderson Hunter Dupree (1921–2019), US-amerikanischer Historiker
 Billy Joe DuPree (* 1950), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Bud Dupree (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Candice Dupree (* 1984), US-amerikanische Basketballspielerin
 Champion Jack Dupree (1909–1992), US-amerikanischer Sänger und Pianist
 Cornell Dupree (1942–2011), US-amerikanischer Gitarrist
 Donald Dupree (1919–1993), US-amerikanischer Bobfahrer
 Frank Dupree (* 1991), deutscher Pianist, Dirigent, Schlagzeuger und Komponist
 Jedediah Dupree, US-amerikanischer Fechter 
 Markus Dupree (* 1988), russischer Pornodarsteller
 Nancy Dupree (1927–2017), US-amerikanische Historikerin und Archäologin
 Neg Dupree (* 1979), britischer Komiker
 Robbie Dupree (* 1946), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Ronald Dupree (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 William Dupree (1909–1955), US-amerikanischer Bobfahrer

Dupree ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dupree (Houston County, Alabama)
 Dupree (Lee County, Alabama)
 Dupree (South Dakota), im Ziebach County

Dupree stehtz für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Dupree House, in Raymond, Mississippi, ID-Nr. 79001314
 Dupree Mound and Village Archeological Site, in Edwards, Mississippi, ID-Nr. 69000082
 Dupree-Ratliff House, in Raymond, Mississippi, ID-Nr. 86001704

Siehe auch:
 Dupre
 Duppré
 du Pré
 Duprey
 Duprès